IFT80 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 777 амінокислот, а молекулярна маса — 88 035.

Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки